Basdorf – frazione della città tedesca di Rheinsberg
 Basdorf – frazione del comune tedesco di Wandlitz